Кохоново — деревня в Краснинском районе Смоленской области России. Входит в состав Волковского сельского поселения. Население — 3 жителя (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 15 км к северо-востоку от Красного, в 11 км южнее автодороги , на берегу реки Днепр. В 7 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Велино на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Краснинского района (Смоленская область)